Ива́н Васи́льевич Масло́в (1 августа 1920 года — 30 марта 2011 года) — участник Великой Отечественной войны, лётчик 157-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в деревне Исаково (ныне не существует, территория Можайского района Московской области). До 1937 года жил в родной деревне, где окончил 7 классов. Затем уехал в Москву. Поступил в школу ФЗУ треста Теплосантехмонтаж, которую окончил в 1939 году. Одновременно учился в аэроклубе на Сретенке. Работал слесарем на авторемонтном заводе.

В Красной Армии с 1939 года. В 1940 году окончил укороченный курс Борисоглебской военной авиационной школы лётчиков. Военную службу в звании младшего лейтенанта начал в 1940 году в 157-м истребительном авиационном полку на аэродроме Левашово под Ленинградом. В составе этого полка служил вплоть до его расформирования в 1949 году.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Ленинградском, Калининском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Прошёл путь от рядового лётчика до командира эскадрильи. Воевал на пяти типах самолётов: И-16, ЛаГГ-3, «Харрикейн», Як-7, Як-3.

Иван Васильевич к февралю 1944 года совершил 285 боевых вылетов, в 60 воздушных боях сбил лично 15 и в группе 19 самолётов противника.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Маслову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Свой последний за войну, 350-й боевой вылет капитан И. В. Маслов совершил 1 мая 1945 года. Всего за годы Великой Отечественной войны командир эскадрильи капитан И. В. Маслов совершил 342 боевых вылета, провёл 70 воздушных боёв, в которых сбил лично 23 и в составе группы 15 самолётов противника.

В 1948 году он был одним из тех, кто первым начал осваивать новую технику — вертолёты. В 1951 году в городе Пушкино им впервые была подготовлена группа лётно-технического состава и 9 винтокрылых машин Ми-1 для участия в параде, посвященном Дню воздушного флота.

В 1952-1955 – заместитель начальника по лётной подготовке 5-го учебнотренировочного центра ВВС (посёлок Тёплый Стан, ныне в черте Москвы). В 1954 году окончил Центральные лётно-тактические курсы
усовершенствования офицерского состава ВВС (город Липецк). С декабря 1955 – старший лётчик-инспектор авиационного отряда Управления пограничных войск СССР. С октября 1959 года полковник Маслов – в
запасе.

Поступил на лётную работу в Гражданский воздушный флот. В 1970—1976 годах работал шеф-пилотом в 235-м авиаотряде Внуково, в составе которого выполнял транспортные перевозки и полёты с членами правительства. С 1984 года И. В. Маслов на заслуженном отдыхе. 

Жил в Москве.

Умер 30 марта 2011 года.

Похоронен на Даниловском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (01.07.1944, № 3045),
 орден Ленина (01.07.1944),
 три ордена Красного Знамени (04.09.1942; 09.07.1943; 16.06.1945),
 орден Александра Невского (№ 22726 от 20.12.44),
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.85),
 орден Красной Звезды (30.12.56),
 медаль «За отвагу» (29.06.42),
 медаль «За боевые заслуги» (1950),
 медаль «За оборону Ленинграда»,
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 медаль «За взятие Берлина»,
 медаль «За освобождение Варшавы».

Память

Примечания

Источники 

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Лётчики СССР
Члены КПСС
Похороненные на Даниловском кладбище